Tardy ist der Familienname folgender Personen:

 Donald Tardy, US-amerikanischer Schlagzeuger
 Gregory Tardy (* 1966), US-amerikanischer Jazz-Musiker
 Hermann von Tardy (1832–1917), tschechischer reformierter Pfarrer und Oberkirchenrat
 John Tardy (* 1968), US-amerikanischer Sänger 
 Olivier Tardy, französischer klassischer Musiker und Dirigent

Siehe auch:
 Tardi